Акоринский сельский округ () — административная единица в составе Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана. Административный центр и единственное существующее село — Акоре.

Население — 519 человек (2009; 1079 в 1999, 1424 в 1989).

По состоянию на 1989 год был Калининский сельский совет (сёла Калининское, Рыбинское, Шатан). Сёла Косшокы и Шатан были ликвидированы в 2007 году.

Административное устройство

Примечания 

Сельские округа Бухар-Жырауского района